El nombre de Ermita de San Gregorio es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas bajo la advocación de alguno de estos santos:

Santos 
Papas
 Gregorio Magno (*540–†604), Papa;
 Gregorio II (†731), Papa;
 Gregorio III (†741), Papa;
 Gregorio VII (*1020–†1085), Papa;
Otros
 Gregorio Taumaturgo, (c. 213 – c. 270) , obispo;
 Gregorio de Nacianzo, el Viejo (*276–†374), obispo;
 Gregorio Nacianceno el Joven (*329–†389), obispo;
 Gregorio de Nisa (*334–†394), obispo;
 Gregorio I el Iluminador (†328), obispo;
 Gregorio de Tours (†594), obispo de Tours;
 Gregorio Ostiense (†1044), abad del monasterio de San Cosme y Damián y muy venerado por los agricultores por alejar las plagas.
 Gregorio Barbarigo (1625-†1697), cardenal;

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de San Gregorio, en Adzaneta.
 Ermita de San Gregorio, en Ateca, dedicada a San Gregorio Ostiense.
 Ermita de San Gregorio, en Benicarló.
 Ermita de San Gregorio, en Villanueva de Córdoba.
 Ermita de San Gregorio, en Vinaroz.
 Ermita de San Juan Gregorio Ostiense, en Tudela.
 Ermita de San Gregorio, en Zaragoza, dedicada a San Gregorio Magno.
 Ermita de San Gregorio, en Alhama de Aragón.